Найпол () — фамилия.

Известные однофамильцы 
 Найпол, Видиадхар Сураджпрасад (1932—2018) — английский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.
 Найпол, Шива (1945—1985) — английский писатель и журналист, брат В. С. Найпола.